Кошик — плетена ємність з лози, лубу, стебел рогозу, дранки.
 Кошик — у баскетболі — кільце з сіткою.
 Кошик — плетена відкрита гондола повітряної кулі.
 Велосипедний кошик — сітчаста ємність для перевезення речей на велосипеді.
 Кошик — елемент інтерфейсу
 Кошик — в інтернет-магазинах — тимчасове зберігання обраних товарів перед замовленням
 Валютний кошик — умовний набір валют
 Споживчий кошик — набір товарів, що характеризує типовий рівень і структуру місячного (річного) споживання людини або сім'ї
 Сміттєвий кошик — ємність для відходів
 Кошик — суцвіття
 Пилковий кошик — структура на ногах комах, які збирають пилок

Прізвище 

 Кошик Олександр Кузьмич (1905—1977) — український радянський історик
 Кошик Юрій Олександрович (1936—1994) — український геоморфолог і палеогеограф
 Кошик Онисія Данилівна — українська радянська діячка.

Див. також 
 «Кошик з хлібом» — картина Сальвадора Далі
 «Кошик квітів» — ювелірний виріб Карла Фаберже
 «Кошик для хліба» — американський фільм, знятий у 2002 році
 «Кошик фруктів» — манґа Такая Нацукі
 Кошиківка — інша назва баскетболу